

Anno 
 522 o 522 a.C.

Codici 
 522 (astronomia) – Codice che designa l'osservatorio astronomico di Strasburgo, nell'Alsazia, in Francia

Matematica 
 522 – numero